Kek peut désigner :
 Kek, un dessinateur qui tient un blog BD ;
 Kek, un village camerounais ;
 kek, .

Kék peut désigner :
 Kék, une commune hongroise.

KEK peut désigner :

 Konferenz Europäischer Kirchen (en français, Conférence des Églises européennes), une organisation œcuménique chrétienne ;
 KEK, un centre de recherche japonais sur la physique des hautes énergies à Tsukuba ;
 , en cryptographie, une clé de chiffrement de clé.